Onomàstica:
Albert Juanola i Boera, alcalde de Palafrugell del 1979 al 1983
Manuel Juanola i Reixach (1874-1963), palafrugellenc inventor de les pastilles Juanola
Músics (nissaga de músics de cobla a Manresa):
Llorenç Juanola i Gibert (1864-1931)
Jaume Juanola i Reixach (1889-1958), fill de Llorenç Juanola
Francesc Juanola i Reixach (1891-1968), germà
Salvador Juanola i Reixach (1893-1975), germà
Josep Juanola i Reixach (1894-1978), germà
Rafael Juanola i Reixach (1897-1979), germà
Narcís Juanola i Reixach (1907-1985), germà
Jaume Juanola i Escaler (1917-1944), fill de Francesc Juanola
Antoni Juanola i Escaler (1921), germà
 Farmàcia:
Pastilles Juanola